Виктор Богатырь — имя следующих персоналий:
* Богатырь, Виктор Васильевич (1936—2014) — украинский государственный деятель.
 Богатырь, Виктор Николаевич (род. 1969) — советский и украинский футболист и тренер.